Štěchovice può riferirsi a diversi toponimi della Repubblica Ceca:
Štěchovice, comune mercato del distretto di Praha-západ, in Boemia Centrale
Štěchovice, comune del distretto di Strakonice, in Boemia Meridionale